De Panpulmonata zijn een clade van slakken (Gastropoda).

Taxonomie 
Jörger et al. hebben in 2010 de hoofdgroepen binnen de Heterobranchia opnieuw ingedeeld. Ze creëerden de nieuwe clades Euopisthobranchia en Panpulmonata.

Onderstaand cladogram toont de relatie binnen de Heterobranchia zoals door hen voorgesteld: